

Топоніми 

 Заслав — місто на Волині. 1910 року перейменоване на Ізяслав.
 Заслав — місто коло Мінська (Білорусь), зараз Заславль.
 Заслав — місто в Центральночеському краї Чеської Республіки.
 Заслав — колишнє село, нині дільниця міста Загір'я Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства Польщі.

Прізвище 
 Ніл Заслав — американський музикознавець, є одним з провідних знавців творів Моцарта.
 Девід Заслав — генеральний директор телеканалу Діскавері.

Див. також 

 Заславський